Les  sont un clade éteint de dinosaures ornithischiens herbivores appartenant aux Euornithopoda.

En 1993, David B. Weishampel et al. ont nommé un clade Euhadrosauria mais ne l'ont pas défini. Alberto Prieto-Márquez  a rejeté le nom en 2010 car il n'a pas de suffixe comme pour un taxon au rang de famille, mais cela est en fait autorisé par l'article 29.2 de l'ICZN. Daniel Madzia a défini un clade nœud en 2020 comme le groupe constitué du dernier ancêtre commun de Saurolophus et Lambeosaurus et tous leurs descendants.

En 2021, Daniel Madzia, Victoria Megan Arbour, Clint A. Boyd, Andrew A. Farke, Penélope Cruzado-Caballero et David Christopher Evans ont défini le clade nœud Euhadrosauria comme le groupe composé du dernier ancêtre commun de Lambeosaurus (Parks, 1923) et Saurolophus (Brown, 1912), à moins que cela n'inclue Hadrosaurus (Leidy, 1858). Dans ce dernier cas, le groupe est identique à Hadrosauridae, dont le nom est prioritaire.

Le groupe se compose d'herbivores quadrupèdes facultatifs de taille moyenne à grande du Crétacé supérieur d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et peut-être d'Afrique. Ils ont un museau plat et élargi avec des becs cornus. Leurs  dentaires sont très complexes. L'existence de Eotrachodon apparenté est une indication que le groupe peut être aussi vieux que le Santonien. Le groupe s'est éteint à la fin du Crétacé.

Un arbre généalogique possible montre le cladogramme suivant :

Liens externes

Notes et références

Notes

Références  

 

 
Ornithischia
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1993